St. Michaels (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 St. Michaels (Maryland), een plaats in de Amerikaanse staat Maryland